Bradley megye (Arkansas) 
 Bradley megye (Tennessee)